Krossvík kan syfta på följande platser:

Island 

 Krossvík (vik i Island, Västfjordarna), 
 Krossvík (vik i Island, Västlandet), 

Robotskapade Islandförgreningar